Otto von Bentheim ist der Name folgender Personen:
 Otto von Bentheim († 1320), Domherr von Münster
 Otto I. (Bentheim) (um 1145 – um 1208), Graf von Bentheim
 Otto II. (Bentheim-Tecklenburg) (um 1215 – nach 1279), Graf von Bentheim und Tecklenburg, Burggraf von Utrecht
 Otto III. von Bentheim (1327–1379), Dompropst von Münster, Graf von Bentheim